Een zuivelfabriek, een bedrijfsgebouw waarin rauwe melk tot allerhande zuivelproducten verwerkt wordt.
 Een gebouw dat oorspronkelijk als zuivelfabriek gebouwd is, zijn naam heeft behouden maar nu een andere functie heeft.
 De Melkfabriek te Hilversum
 Melkfabriek De Ommelanden te Groningen
 Melkerij Lent te Nijmegen
 De Fabriek te Noordbarge
 Gebouwen met een naar hun oorspronkelijke functie van melkfabriek verwijzende naam
 Poppodium De Melkweg te Amsterdam
 Oorspronkelijke melkfabrieken, nu met een andere functie (en naam)
 Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek te Tilburg
 Cultuur
 Poppodium De Melkweg te Amsterdam
 De Melkfabriek, een boek van Sofie van den Enk en Eva Munnik.
 Varia
 Melkfabriek, bushalte in Almere Hout
 Melkfabriekbrug te Amsterdam
 De Melkfabriek, een van de eerst opgeleverde gebouwen in Almere Hout - Nobelhorst.